Il toponimo Busasamana può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Busasamana, settore del Distretto di Nyanza
Busasamana, settore del Distretto di Rubavu